Турар — казахське чоловіче ім'я
 Турар Рискулов (*1894 — †1938) — радянський державний діяч Середньої Азії

 Турар — село, Карасайський район, Алматинська область